„На музиката“ () е песен, композирана от Франц Шуберт през март 1817 г. за глас и пиано. Текстът е по стихотворение, написано от приятеля му Франц фон Шобер. Тоналността, в която е песента е ре-мажор. Публикуван е през 1827 г. като Опус 88, No.4 от Вайгл. Десетилетие, след като я композира, на 24 април 1827 г. Шуберт посвещава тази песен на виенския виртуоз на пианото Алберт Совински. 

Одата за изкуството „На музиката“ е една от най-известните песни на Шуберт. Великолепието и популярността ѝ обикновено се приписват на хармоничната мелодия и простота на тази песен.

Текст

Източници 

Произведения на Франц Шуберт
Германски песни